Amerikai Egyesült Államok
Sidney (Arkansas)
Sidney (Illinois)
Sidney (Indiana)
Sidney (Iowa)
Sidney (Kentucky)
Sidney (Maine)
Sidney (Missouri)
Sidney (Montana)
Sidney (Nebraska)
Sidney (New Jersey)
Sidney (város, New York)
Sidney (falu, New York)
Sidney (Ohio)
Sidney (Oregon)
Sidney (Texas)
Sidney (Nyugat-Virginia)
Sidney (Wisconsin)
 Kanada
Sidney (Brit Columbia)
Sidney (Manitoba)
Lásd még
Sydney (egyértelműsítő lap)